Can Moner
 Casa Moner, habitatge al municipi de Figueres (Alt Empordà) 
 Puig d'en Moner, muntanya al municipi de Llagostera, a la comarca del Gironès 
 Biografies:
 Anna Moner (Vila-real, la Plana Baixa, 1967), llicenciada en història de l'art, artista plàstica i escriptora 
 Dalmau Moner o Sant Dalmau (Santa Coloma de Farners, 1291 - Girona, 1341), eremita i frare dominic celebrat com a beat
 David Moner i Codina
 Domènec Moner i Basart (Lloret de Mar, 1907 - Sant Pere de Ribes, 2003), compositor de sardanes 
 Joaquim Manuel de Moner i de Siscar
 Margalida Moner Tugores
 Rafael de Moner (?- 1704), eclesiàstic català, que arribà a ostentar els càrrecs d'abat de Sant Pere de Rodes (1687-1698)